Bergnästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergnästjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (7,86 ha)
Bergnästjärnarna (Malå socken, Lappland, 725239-164340), sjö i Malå kommun, 
Bergnästjärnarna (Malå socken, Lappland, 725258-164313), sjö i Malå kommun, 
Bergnästjärnarna (Malå socken, Lappland, 725287-164280), sjö i Malå kommun, 
Bergnästjärnarna (Malå socken, Lappland, 725292-164413), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn